Contea di Nyainrong – contea della Regione Autonoma del Tibet in Cina
Nyainrong – comune della contea di Nyainrong